Amt Fürstenau steht für:
 Amt Fürstenau (Erbach), Amt der Grafschaft Erbach und später im Großherzogtum Hessen
 Amt Fürstenau (Osnabrück), Amt des Hochstifts Osnabrück (bis 1802), des Fürstentums Osnabrück (bis 1806), des Königreichs Westphalen (bis 1810) und des Königreichs Hannover (1815–1817)